

Geografia 
 Moura – comune portoghese  nel distretto di Beja

Persone 
 Francisco de Moura – politico, diplomatico e militare portoghese naturalizzato spagnolo
 Eleonora de Moura – duchessa di Nocera e marchesa di Castel Rodrigo
 Giovanna de Moura - duchessa di Nocera e marchesa di Castel Rodrigo
 Ana Moura – cantante di fado portoghese 
 Eduardo Souto de Moura – architetto portoghese, Premio Pritzker 2011 e Premio Wolf per le arti 2013
 Léo Moura – calciatore brasiliano
 Lucas Moura – calciatore brasiliano
 Rafael Moura – calciatore brasiliano
 Romário Leiria de Moura – calciatore brasiliano
 Wagner Moura – attore brasiliano